Konkurencja skoków przez przeszkody podczas XXX Letnich Igrzysk Olimpijskich została rozegrana w dniach 4–21 sierpnia 2008 roku w Hong Kong Sports Institute.

Terminarz 
Wszystkie godziny są podane w czasie pekińskim (UTC+08:00)

Wyniki 
Kwalifikacje odbywały się w trzech rundach.
W pierwszej rundzie startowało 77 zawodników. Wyniki drugiej i trzeciej rundy były zaliczane do dalszej rywalizacji indywidualnej oraz do rywalizacji drużynowej.
Do trzeciej rundy kwalifikacji awansowało 50 zawodników z najlepszymi rezultatami. Do finału awansowało 30 zawodników z najlepszymi rezultatami z uwzględnieniem, iż z jednego kraju w rozgrywce finałowej może wystartować tylko trzech jeźdźców.

Kwalifikacje

Runda 1 
Długość parkuru wynosiła 550 m, a limit czasu wynosił 88 sekund.

Runda 2 
Długość parkuru wynosiła 560 m a limit czsu 90 sekund.

Runda 3 
Długość parcuru wynosiła 550 m, a limit czasu 88 sekund

Finał

Runda A 
Parkur miał długość 540 metrów a limit czasu wynosił 87 s.

Runda B 
Parkur miał długość 500 m a limit czasu wynosił 80 s.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Jeździectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008